Асисат Ламина Ошоала (, 9 октября 1994 года, Икороду, Нигерия) — нигерийская футболистка, форвард «Барселоны» и национальной сборной Нигерии. Трёхкратная победительница Кубка Африки. Три раза признавалась Футболисткой года в Африке. Участница чемпионатов мира 2015 и 2019 годов. Стала первой африканской футболисткой, выигравшей Лигу чемпионов УЕФА. Член ордена Нигера.

Карьера 
Асисат Ошоала родилась 9 октября 1994 года в Икороду, выросла в Лагосе. В футбол она начала играть на улице с мальчиками. В детстве кумирами Асисат были Перпетуа Нквоча, Джей-Джей Окоча и Нванкво Кану. В возрасте пятнадцати лет она бросила школу ради футбольной карьеры. В Нигерии Ошоала играла за клубы «Робо» и «Ривер Энджелс».

В 2014 году Асисат в составе сборной Нигерии возрастной категории до 20 лет стала серебряным призёром чемпионата мира. На турнире она забила семь мячей, став лучшим бомбардиром, и была признана лучшей футболисткой чемпионата. В том же году в составе первой сборной она выиграла Кубок Африки. В сентябре президент Нигерии Гудлак Джонатан наградил спортсменку Орденом Нигера. В начале 2015 года Ошоала перешла в «Ливерпуль», став первой африканской футболисткой в чемпионате Англии. В мае её признали Футболисткой года по версии BBC, она стала первой обладательницей этой награды. Летом Асисат вошла в состав сборной на чемпионат мира в Канаде.

В сезоне 2015 года Ошоала сыграла за Ливерпуль в двенадцати матчах чемпионата, забив три мяча. В январе 2016 года она перешла в лондонский «Арсенал». В составе «Арсенала» Асисат стала победительницей Кубка Англии. В декабре в составе сборной Нигерии она второй раз в карьере выиграла Кубок Африки и стала его лучшим бомбардиром, её также признали лучшей футболисткой Африки. В феврале 2017 года клуб объявил о переходе Асисат в китайский «Далянь Цюаньцзянь».

За «Далянь Цюанцзянь» Асисат играла в течение двух лет. В 2017 году она забила за клуб двенадцать мячей, став лучшим бомбардиром чемпионата. По итогам сезона «Далянь» выиграл чемпионат и кубок, а Ошоала была признана лучшим игроком. В начале 2018 года она получила награду Лучшей футболистке Африки. В декабре Асисат в третий раз выиграла Кубок Африки в составе сборной, забив на турнире три мяча. В январе 2019 года она на правах аренды перешла в «Барселону». Главной целью трансфера, по её словам, было поддержание спортивной формы до начала чемпионата мира во Франции. В конце мая Ошоала подписала с «Барселоной» контракт на три года.

На мировом первенстве 2019 года, который проходил в июне во Франции, Асисат во втором матче группового турнира против сборной Южной Кореи забила гол на 75-й минуте и установила окончательный счёт 2:0 в пользу своей команды.

Достижения

Клубные 
«Риверс Энджелс» 
 Чемпионка Нигерии: 2014
 Обладательница Кубка Нигерии: 2013, 2014
«Арсенал» 
 Обладательница Кубка Англии: 2015/16
 «Далянь Цюаньцзянь»  
 Чемпионка Китая: 2017
«Барселона»
 Победительница Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21

Сборная Нигерии
 Побетилельница Кубка Африки: 2014, 2016, 2018

Примечания

Ссылки 

Футболистки Нигерии
Игроки женской сборной Нигерии по футболу
Игроки ЖФК «Ливерпуль»
Игроки ЖФК «Арсенал» Лондон
Игроки ЖФК «Барселона»